Ел Серо де ла Кампана има више значења:

 Ел Серо де ла Кампана, Лос Запотес (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Серо де ла Кампана (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику